Sister Act bezeichnet:

 Sister Act – Eine himmlische Karriere, ein US-amerikanischer Film
 Sister Act 2 – In göttlicher Mission, die Fortsetzung des Films Sister Act – Eine himmlische Karriere
 Sister Act (Musical), ein Musical, basierend auf dem ersten Film
 das Aufeinandertreffen zwischen den Tennisspielerinnen Venus Williams und ihrer Schwester Serena Williams.